Изолят ( Isoler — отделять) — человек без социальных контактов; в социометрии — член группы, которого не выбирают и/или который не выбирает.
 Изолят в языковой систематике — язык, который не входит ни в одну известную языковую семью. 
 Изолят в пищевой промышленности — изолированный белок.
 Изолят в таксономии — географически изолированная популяция численностью до полутора тысяч особей.